Onderdistrict in Indonesië
 Kedungwaru (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kedungwaru (Karangsambung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kedungwaru (Kunduran), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Kedungwaru (Prembun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kedungwaru (Kedungwaru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java